Britannic est un nom porté par plusieurs paquebots de la White Star Line :

 Britannic, paquebot mis en service en 1874 ;
 Britannic, sister-ship du Titanic et de lOlympic ; mis en service en 1915 et coulé (probablement par une mine) en 1916 ;
 Britannic, paquebot mis en service en 1930, dernier paquebot à arborer le pavillon de la White Star Line.

Des paquebots portant le nom Britannic apparaissent également dans le nom de plusieurs films :

 Britannic, un téléfilm de Brian Trenchard-Smith (sorti en 2000) racontant l'histoire du paquebot de 1915 ;
 Terreur sur le Britannic''''', un thriller de Richard Lester (sorti en 1974) avec Richard Harris et Omar Sharif.